Atto unico – tipo di opera teatrale
 Atto unico – documento dell'Unione europea